Kirkeskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kirkeskov (Gunderslev Sogn) – en bebyggelse i Gunderslev Sogn
 Kirkeskov (Hellevad Sogn) – en bebyggelse i Hellevad Sogn
 Kirkeskov (Herfølge Sogn) – en bebyggelse i Herfølge Sogn
 Kirkeskov (Højelse Sogn) – en bebyggelse i Højelse Sogn
 Kirkeskov (Kirke Såby Sogn) – en bebyggelse i Kirke Såby Sogn
 Kirkeskov (Skellerup Sogn) – en bebyggelse i Skellerup Sogn
 Kirkeskov (Store Heddinge Sogn) – et areal i Store Heddinge Sogn
 Kirkeskov (Ørslev Sogn) – et areal i Ørslev Sogn
 Kirkeskov (Øster Egede Sogn) – et areal i Øster Egede Sogn